Königin Musa steht für:

 Musa (Königin), parthische Königin

Siehe auch:
 Antiochos (Bildhauer), antiker Bildhauer im Zusammenhang mit einem marmornen Frauenkopf, der teilweise Königin Musa zugeordnet wird